Le mot carlingue peut avoir différentes significations selon le contexte :
 La carlingue est la pièce longitudinale de renforcement placée au fond d’un navire.

 La carlingue d'un avion est l'équivalent du châssis et de la carrosserie sur une automobile : la partie centrale abritant passagers et fret, et portant ailes, moteurs et empennages.

 Carlingue est le surnom donné à la Gestapo française.